Vasil'evka, centro abitato dell'oblast' di Saratov
 Vasil'evka, antica denominazione di Snižne
 Vasil'evka, esonimo in russo di Vasylivka